Seed, seeds o seeding pot referir-se a:

 SEEDS, una organització no-governamental

Cultura

Arts 
 Seed Series (1998) i Seeds (2006), escultures de l'escultor singapurès Han Sai Por

Pel·lícules 

 Mobile Suit Gundam SEED, i la seua seqüela Mobile Suit Gundam SEED Destiny, dues sèries d'animació japonesa
 Seed (pel·lícula de 1931), una pel·lícula de 1931, notable com una pel·lícula dels inicis de l'actriu Bette Davis
 Seed (pel·lícula de 2007), escrita i dirigida per Uwe Boll
 Seed Productions, companyia de producció cinematogràfica de Hugh Jackman
 Seeds (Sons of Anarchy), un episodi del 2008 de Sons of Anarchy

Música 

 "Seed", una cançó de Korn del seu tercer àlbum Follow The Leader
 "Seed", una cançó de Sublime
 Seed (àlbum d'Afro Celt Sound System), un àlbum, i el títol d'una cançó d'Afro Celt Sound System
 Seed (àlbum de Mami Kawada)
 Seed (àlbum de Nick Harper)
 Seed Records, un segell discogràfic
 "The Seed (2.0)", una cançó de The Roots i Cody Chesnutt
 The Seeds, una banda dels 1960 de rock 'n' roll
 "Seeds", una cançó de Bruce Springsteen de l'àlbum Live/1975–85
 Seeds (àlbum), un àlbum del grup de rock Brother Cane
 Seeed, una banda de música alemanya

Videojocs 
 SeeD, un mercenari treballant per Garden en el videojoc Final Fantasy VIII
 Seed (computer game), un MMORPG tancat ara que va ser desenvolupat per Runestone Game Development
 Seeds (autòmat cel·lular), una regla d'autòmat cel·lular similar al Game of Life de Conway 
 SEED, la desconeguda, forma de vida vegetal-com que apareix al videojoc Phantasy Star Universe

Educació 
 Fundació SEED, que opera escoles d'internat per a joves desfavorits a Washington, DC i Baltimore, Maryland
 SEED School (Toronto), una escola/institut de districte i internat alternativa i situada a Toronto, Canadà

Publicacions 
 Seed (revista), revista sobre ciència dels EUA
 The Seed (periòdic alternatiu), un periòdic clandestí publicat a Chicago, Illinois, a finals dels 1960

Informàtica i tecnologia 
 Random seed, un valor que s'utilitza per inicialitzar un generador de nombres pseudoaleatoris
 SEED, un xifrat de blocatges de Corea
 Seed o Seeder (BitTorrent), una xarxa de pars que té una completa còpia de torrented encara que ho ofereix per a la càrrega
 Seed (escultura), una unitat flash USB o altres objectes digitals en els quals mitjans de comunicació com la música, el cinema, la literatura, i el programari han estat integrats per a la revenda.
 Seed (programació), una biblioteca de JavaScript del projecte GNOME

Cognom 
 Graham Seed
 Huck Seed
 Patricia Seed
 Jimmy Seed
 John Seed

Cognoms